USS Chesapeake es el nombre de los siguientes buques estadounidenses:
 USS Chesapeake (1799), una de las seis fragatas originales de Estados Unidos.
 USS Chesapeake (FFG-64), futura fragata de la clase Constellation.
Chesapeake, USS